Cleveland County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Cleveland County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Cleveland County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Cleveland County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma